A Macitesók (eredeti cím: We Baby Bears) 2022-től vetített amerikai számítógépes animációs kalandsorozat, amelyet Manny Hernandez alkotott. A Medvetesók című sorozat spin-offja.

Amerikában 2022. január 1-én, míg Magyarországon a Cartoon Network mutatta be 2022. április 18-án.

2022. január 31-én berendelték a második évadot.

Ismertető 
Grizz, Panda és Jeges egy varázslatos teleportáló dobozba keresik az új otthonukat.

Szereplők

Magyar változat 
 Főcímdal: Magyar Viktória
 Főcím: Seszták Szabolcs
 Magyar szöveg: Szemere Laura
 Szinkronrendező: Csoma Ferenc

A szinkront az Iyuno-SDI Group készítette.

Epizódok

A sorozat készítése 
A sorozatot először 2019. május 30-án jelentették be, és a tervek szerint 2021 tavaszán mutatták volna be a Cartoon Networkön, de 2022 januárjára halasztották. 2021. november 25-én jelent meg az előzetese. A sorozat első 10 epizódját újév napján mutatta be. A sorozat anime szerű stílusban készült. Manny Hernandez alkotta, míg Daniel Chong vezető producerként vesz részt.

Jegyzetek

További információk 

2022-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Eredeti Cartoon Network-sorozatok